«Missundaztood» — другий студійний альбом американської співачки Pink. Випущений 2001 року.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Pink
Англомовні музичні альбоми